Габријел Лејва Солано има више значења:

 Габријел Лејва Солано, Запотиљо Дос (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Габријел Лејва Солано (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Габријел Лејва Солано, Бенито Хуарез (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику